Хеннингсен, Агнес (1868—1962) — датская писательница и активистка движения за сексуальную свободу.
 Хеннингсен, Франц (1850—1908) — датский художник-реалист.
 Хеннигсен, Эрик (1855—1930) — датский художник-реалист, брат Франца Хеннингсена.

См. также 
 Хеннингс